dunkel, Dunkelheit bezeichnet:
 eine visuelle Wahrnehmung von wenig Licht, siehe Helligkeit

Dunkel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Dunkel (1856–1905), deutscher Architekt
 Alfred Dunkel (1901–1988), deutscher Maler und Gebrauchsgrafiker
 Arthur Dunkel (1932–2005), schweizerischer Ökonom
 Fred Dunkel (1891–1948), deutscher Filmproduzent
 Fritz Dunkel, deutscher Architekt
 Gottlieb Dunkel (1839–1907), deutscher Kommunalpolitiker, siehe Gottlieb-Dunkel-Straße
 Gunter Dunkel (* 1953), Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) und Präsident des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
 Heinz Dunkel (1931–2002), deutscher Politiker (SPD)
 Herbert Dunkel (1906–1966), deutscher Künstler
 Joachim Dunkel (1925–2002), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Johann Gottlob Wilhelm Dunkel (1720–1759), deutscher evangelischer Theologe und Historiker
 Johannes Dunkel (1876–1942), deutscher Bäcker und Politiker (DNVP, Wirtschaftspartei)
 Jürgen Dunkel, Professor für Informatik an der Hochschule Hannover
 Martin Dunkel (1914–1951), deutscher Landwirt, Todesopfer an der Sektorengrenze in Berlin vor dem Bau der Berliner Mauer
 Nils Dunkel (* 1997), deutscher Turner
 Richard Dunkel (1869–1939), Bremer Kaufmann und Politiker
 William Dunkel (1893–1980), schweizerischer Architekt und Maler
 Winfried Dunkel (* 1942), deutscher Generalmajor

Dunkel, Weiteres:
 Dunkel (Roman) von Wolfgang Hohlbein
 Dunkel (Album), Studioalbum der deutschen Rockband Die Ärzte (2021)

Siehe auch:
 Finsternis
 Dünkel